Halász Ferenc (1849–1910) miniszteri tanácsos, tanfelügyelő, lapszerkesztő
 Halász Ferenc (1867–?) író, lapszerkesztő
 Halász Ferenc (1893–1969) bankigazgató
 Halász Ferenc (1930–1994) hegedűművész, főiskolai tanár